J22 steht für:

 FFVS J22, ein einmotoriges schwedisches Flugzeug von 1942
 HMS Gästrikland, ein Zerstörer der schwedischen Marine
 J/22, ein 22-Fuß-Kiel-Segelboot
 S/2003 J 22, einer der kleineren Monde des Planeten Jupiter
 Soko J-22 Orao, ein von Rumänien und dem ehemaligen Jugoslawien gemeinsam entwickeltes zweistrahliges Kampfflugzeug
 den Johnson-Körper J22, die verdreht verlängerte Dreieckskuppel

Abkürzung